Calle 34 puede referirse a:

 la calle 34 en Manhattan, Nueva York; o
 la calle 34 en Bogotá, Colombia.